Mercurio kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Mercurio (ö),

Mexiko 

 Mercurio, Mexiko, ort, Zacatecas, Sain Alto, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar